Kwai puede hacer referencia a:

 Rio Kwai, río de Tailandia.
 Río Kwai Yai, río de Tailandia.
 Kwai, aplicación móvil china.
Kwai, especie imaginaria de humanoide/insectoide de DC Comics
Kwai Tsing, distrito de Hong Kong.